Vyrnwy – lago del Galles
 Vyrnwy – fiume del Galles